«Гавр» () — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1872 году. В настоящее время выступает в Лиге 2. Домашние матчи проводит на «Стад Осеан», вмещающем 25 178 зрителей.

В Лиге 1 «Гавр» провёл в общей сложности 24 сезона (1938—1939, 1945—1947, 1950—1954, 1959—1962, 1986—1988, 1992—2000, 2002—2003, 2008—2009). Лучшим результатом стало 3-е место в сезоне 1950/51.

История 
В 1872 году британская группа жителей сформировала клуб, который был помесью футбола и регби, названный «комбинация». Поэтому можно сказать, что «Гавр» стал происхождением союза регби во Франции.

Футбольным этот клуб стал в 1894 году, так что первым основанным футбольным клубом во Франции считается «Мюлуз», который был создан в 1893 году (однако, обе команды тогда были немецкими). В 1899 году, «Гавр» стал первым клубом не из Парижа, ставший чемпионом Франции. «Гавр» в настоящий момент выступает во французской Лиге 2, а его домашний стадион называется «Стад Осеан», с 1918 по 1970 годы играл на «Стад Каве Верт», с 1971 по 2012 годы играл на «Стад Жюль Дешазо».

«Гавр» славится своей молодёжью и талантами, именно этот клуб воспитал таких игроков, как Лассана Диарра, Жан-Ален Бумсонг, Гийом Оаро, Шарль Н’Зогбия и многих других.

Клуб участвовал в нелегальных сделках с другими клубами, связанных с продажей футболистов своей команды: Шарль Н’Зогбия, Маттиа Лепийе и Поль Погба были подписаны другими клубами, без надлежащей компенсации. По поводу первых двоих ФИФА обязала английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянскую «Фиорентину» выплатить «Гавру» компенсацию.

«Гавр» имеет прозвище «les ciel et marine», что в переводе означает «небесные и тёмно-синие». Эти цвета были выбраны британскими основателями клуба, в честь их Альма-матер — университетов из Оксфорда и Кембриджа.

Достижения 
Чемпионат Франции
 Бронзовый призёр: 1950/51

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (5): 1937/38, 1958/59, 1984/85, 1990/91, 2007/08

Кубок Франции
 Обладатель: 1958/59
 Финалист: 1919/20

Суперкубок Франции
 Обладатель: 1959

Статистика выступлений с сезона 1991/1992

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 

Футбольные клубы Франции
Гавр
ФК «Гавр»